Зица может означать:

 Зица — деревня в Греции.
 Зица (дим) — община (дим) в Греции.